Guedes ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Guedes (* 1994), portugiesischer Fußballspieler
 Anthony Guedes (* 1952), US-amerikanischer Werbefilmproduzent
 Christophe Guedes (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Daniel Guedes (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Delfim Ribeiro Guedes (1908–1985), brasilianischer Geistlicher, Bischof von São João del Rei
 Edgard Guedes, uruguayischer Politiker
 Eduardo Guedes (1941–2000), portugiesischer Regisseur
 Fabian Guedes (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Gonçalo Guedes (* 1996), portugiesischer Fußballspieler
 Gui Guedes (* 2002), portugiesischer Fußballspieler
 Guillermo Álvarez Guedes (1927–2013), kubanischer Komiker und Musikproduzent
 João Guedes (1921–1983), portugiesischer Schauspieler und Regisseur
 Joaquim Guedes (1932–2008), brasilianischer Architekt
 Luiz Antônio Guedes (* 1945), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Campo Limpo
 Marcelo Antônio Guedes Filho (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcelo (Fußballspieler, 1987)
 Marcos Miranda Guedes (1924–2001), portugiesischer Architekt
 Mario Guedes (* 1958), brasilianischer Boxer
 Pancho Guedes (1925–2015), portugiesischer Architekt, Bildhauer und Maler
 Paula Guedes (* 1953), portugiesische Schauspielerin
 Paulo Guedes (Komponist) (1916–1969), brasilianischer Komponist
 Paulo Guedes (* 1949), brasilianischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Ricardo Guedes (* 1972), uruguayischer Radsportler
 Roger Guedes (Tennisspieler) (* 1953), brasilianischer Tennisspieler 
 Roger Krug Guedes (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Thaís Duarte Guedes (* 1993), brasilianische Fußballspielerin
 Tiago Guedes (* 1971), portugiesischer Regisseur